Marc Viader Bas (Cardedeu, 1879 - Cardedeu, 21 de juliol de 1954), fou un empresari català del sector lleter.

Va iniciar la seva relació amb el sector làctic treballant com a empleat a la Granja Comas del carrer Xuclà de Barcelona. El 1910 va aconseguir regentar aquest negoci que va ser l'inici d'una pròspera activitat comercial que el va portar a comprar sis granges més abans de 1936.

El 1925 va participar en la fundació de S.A.Letona de la qual en va arribar a ser l'accionista majoritari. El 1931 va posar al seu fill Joan Viader Roger al front d'aquesta empresa.

La seva activitat com a criador i comerciant de bestiar va contribuir a la millora i increment de la cabana de vacum de Catalunya, potenciant la introducció de la raça frisona al Vallès i guanyant algun concurs sectorial.

Va fundar a Cardedeu la Granja Model que porta el seu nom, dissenyada per l'arquitecte Manuel Joaquim Raspall, a qui es deu també la remodelació de la Torre Viader.

Va estar casat amb Matilde Roger Canals amb qui tingué vuit fills.

Referències

Bibliografia 
 
 

 PUJOL ANDREU, Josep, 2006. Joan Viader Roger (1906-1976). A: CABANES, Francesc, Cien empresarios catalanes. pp. 528-536. Lid, Madrid.

 RAYA, Xavier, 2001. Letona y Cacaolat, de la granja al mercado mundial. Cataluña económica, núm. 426, pp. 42-44.

 VIADER RIERA, Jordi, 2006. Els Viader, industrials lleters durant la República (1931-1939). Treball de recerca de Doctorat. [s.n]. UAB. Bellaterra

 VIADER RIERA, Josep, 1998. Can Marc. [s.n.], Barcelona

Cardedeuencs
Empresaris catalans del sud contemporanis
Morts a Cardedeu